De Davis Cup 2016 wereldgroep play-offs zal uitmaken welke acht landen zich plaatsen voor de Davis Cup wereldgroep in 2017. De acht verliezende teams van de eerste ronde van de wereldgroep en de acht winnaars van de tweede ronde van de regionale zones komen uit in de play-offs. Door loting wordt bepaald welke acht geplaatste landen tegen welk ongeplaatst land spelen.

Geplaatste teams 
De volgende teams zullen strijden voor een plek in de wereldgroep in 2017:

Vanuit Wereldgroep
  
 
 
  
  

 Vanuit Amerikaanse zone - Groep 1

 
 

 Vanuit Aziatische/Oceanische zone - Groep 1

 
 

 Vanuit Europese/Afrikaanse zone - Groep 1
  
 
 

Dikgedrukt geeft aan dat het land zich heeft geplaatst voor de Davis Cup 2016 Wereldgroep.

Play-offs resultaten

Oezbekistan vs. Zwitserland

België vs. Brazilië

Australië vs. Slowakije

Canada vs. Chili

Rusland vs. Kazachstan

 De wedstrijden van vrijdag werden verplaatst naar zaterdag, vanwege de regen. De vijfde set van de 2de wedstrijd werd verplaatst van zaterdag naar zondag, vanwege de invallende duisternis.

India vs. Spanje

Duitsland vs. Polen

Japan vs. Oekrainië

Play-offs
2016